Верхнє Ааргау () — адміністративний округ у Швейцарії в кантоні Берн.
Адміністративний центр — Ванген-ан-дер-Ааре.

Громади

Примітки 

Округи кантону Берн